Хедисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хедисон, Александра (род. 1969) — американский фотограф, режиссёр и актриса.
 Хедисон, Дэвид (1927—2019) — американский актёр кино и телевидения.